est une expression anglaise signifiant « la chose ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 
	
 , film de John Carpenter (1982) ;
 , film de Matthijs van Heijningen Jr. (2011).

Musique

Chanson 

 , chanson de  (1950).

Album 

 , album de  (2000) ;
 , album des  (1965).

Autres 

 , jeu vidéo de  (2002) ;
 , titre original de La Chose, super-héros membre des Quatre Fantastiques ;
 Thing, assemblées gouvernementales dans les anciennes sociétés germaniques d'Europe du Nord.

Voir aussi